Tipsligan 1999 bestod av tolv lag och FC Haka från Valkeakoski blev finländska mästare för sjunde gången. Till säsongen hade den raka tiolagsserien, som spelats föregående säsong, ersatts av en tolvlagsserie som efter 22 omgångar delades upp i en slutspelsserie om åtta lag (enkelserie) och en nedflyttningsserie om fyra lag (dubbelmöten).

Preliminär omgång

Notera: *FC Jokerit övertog inför säsongen PK-35:s plats i ligan

Mästerskapsserien

Kvalserien

Kvalspel
Atlantis FC - VPS 2-1 (Helsingfors)
VPS - Atlantis FC 2-0 (Vasa)
Vaasan Palloseura (VPS) kvalificerat för Tipsligan 2000 efter 3-2 sammanlagt.

FF Jaro - FC Lahti 0-0 (Jakobstad)
FC Lahti - FF Jaro 1-0 (Lahtis)
FC Lahtis kvalificerat för Tipsligan 2000 efter 1-0 sammanlagt.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1999 i Finland
Fotbollssäsongen 1999
1999